Єжи Колодзейчак — президент Польської академії наук (з 16 січня 2002 по 31 березня 2003) .
 Тімоте Колодзейчак (фр. Timothée Kolodziejczak, * 1 жовтня 1991, Авіон) — французький футболіст, захисник клубу «Севілья».
 Томаш Колодзейчак (*1967) — польський письменник-фантаст, видавець фантастики, публіцист та художник.